Гарнет има више значења:
 Гарнет (Калифорнија)
 Гарнет (Канзас)